Le Stade Toulousain Football Australien est un club de football australien français fondé en 2008 et basé à Toulouse.

Après près de dix ans d'existence sous la bannière des Toulouse Crocodiles et des Toulouse Hawks, le club a été choisi par le Stade Toulousain pour intégrer son club omnisports dans la section football australien.

Historique

Crocodiles (2008-2010) 
L'Association Toulousaine de Football Australien est née le . Ce sont deux passionnés de l'Australie (Julien Maylié et Thomas Urban) et un ancien joueur des Bordeaux Bombers, Ludovic Galliana, qui se sont associés pour créer un club dans la ville rose. De la rencontre de ces 3 passionnés par l'Australie et le football australien, naissent les Crocodiles, la première équipe toulousaine de football australien.

Petit à petit, les Crocodiles sont de plus en plus nombreux à l'approche de la  Coupe de France à Saint-Médard-en- Jalle. Afin de se tester avant cette compétition, l'équipe de Toulouse accueille en  une équipe composée de joueurs de Montpellier et de Perpignan qu'elle bat 108-41. Ils connaissent ensuite leur première participation à la Coupe de France qu'ils terminent  à la surprise générale.

Engagé dans le championnat 2009-2010 ainsi qu'à la Coupe de France à Strasbourg, les Crocodiles participent à la  Coupe du Sud, qui regroupait les équipes du Sud de la France ainsi qu'une équipe de Barcelone. Les crocodiles remportent la Coupe avec à la clé le Grand Chelem.

Le club de Toulouse est le premier club de football australien à obtenir l'agrément sport, qui signifie la reconnaissance par le Ministère des Sports de cette activité.

Hawks (2010 - 2018) 

Alors qu'il organise la deuxième édition de la Coupe du Sud en , le club toulousain, par l'intermédiaire de l'australien d'origine Luke Thomas, entre en contact avec le Hawthorn Football Club alias les Hawks, club professionnel de l'Australian Football League (AFL). Les deux clubs concluent ainsi un partenariat.

Pour conserver leurs couleurs représentatives de la ville de Toulouse, les Toulouse Hawks choisissent de jouer avec la tenue des New-Zealand Hawks, équipe nationale de la Nouvelle-Zélande ayant également conclu un partenariat avec le club australien. Ils jouent alors en noir et blanc.

Les Toulousains sont ensuite sacrés double champions de France en 2012 et 2013 et quadruple vainqueur de la Coupe de France (2010, 2013, 2014, 2015) et de la Coupe du Sud (2010, 2011, 2013 et 2015). C'est aussi le premier club français à avoir participé à la Ligue des champions.

À la suite de la dissolution de l'équipe des Aviators (ancienne équipe toulousaine) en fin de saison 2017-2018, des joueurs rejoignent et viennent renforcer l'équipe du Stade Toulousain Football Australien, qui décide d'engager deux équipes dès la saison 2018-2019 sous les couleurs du Stade Toulousain.

Matchs notoires

Effectif 2009-2010

Palmarès

Championnat de France 

Palmarès des Hawks lors des différentes rencontres dans le cadre du Championnat de France de football australien

 Saison 2009/2010 :  
 Saison 2010/2011 :  
 Saison 2011/2012 :  
 Saison 2012/2013 :  Vainqueur
 Saison 2013/2014 :  Vainqueur
 Saison 2014/2015 :

Coupe de France 
 2009 :  
 2010 :  Vainqueur
 2011 :  
 2012 :  Vainqueur
 2013 :  Vainqueur
 2014 :  Vainqueur
 2015 :  Vainqueur

Coupe du Sud (ex-Mediterranean Cup) 
 Saison 2009/2010 :  Vainqueur
 Saison 2010/2011 :  Vainqueur
 Saison 2011/2012 : 
 Saison 2012/2013 :  Vainqueur
 Saison 2013/2014 :  
 Saison 2014/2015 :  Vainqueur

Ligue des champions 
 2015 :

Liste des dirigeants

Présidents 
 2008 - 2010 : Thomas Urban (TC)
 2010-2014 : Emilien Martinez (TH)
 2014-2016 : Denerf Jérôme (TH)
 2016-2017 : Hélène Patané (TH)
 2017 - 2021 : Stéphane Gauthier (TH / STFA)
 Depuis 2021 : Florent Marty (STFA)

Entraîneurs 
 2008 - 2010 : Ludovic Galiana
 2010 - 2012 : Julien Maylie
 2012 - 2014 : Grégoire Patacq
 2014 - 2016 : Jérôme Denerf
 2016 - 2018 : Léo Dalet
 2018 - 2019 : Émilien Martinez - Simon Mondin
 2019 - 2020 : Simon Mondin
 Depuis 2020 : Benjamin Grand

Capitaines 
 Grégoire Patacq
 Julien Gil
 Alexis Duployez
Remy Akaighe
Barrat Ludovic
Marty Florent
Guillaume Duffau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Football australien
 Football australien en France
 Championnat de France de football australien

Liens externes 
 Site officiel du club
 Page Facebook du club

Club de football australien en France
Stade toulousain